Kawakita bezeichnet:

 Kawakita (Ishikawa), ein Ort in der japanischen Präfektur Ishikawa

Kawakita ist der Familienname folgender Personen:

 Kawakita Kashiko (1908–1993), japanische Filmproduzentin
 Koichi Kawakita (1942–2014), japanischer Spezialeffektkünstler
 Mayuko Kawakita (* 1991), japanische Schauspielerin
 Kawakita Nagamasa (1903–1981), japanischer Filmproduzent
 Naohiro Kawakita (* 1980), japanischer Hürdenläufer
 Yūsuke Kawakita (* 1978), japanischer Fußballspieler